La similitudine o similarità indica un rapporto di somiglianza e di quasi uguaglianza fra due enti detti simili, non uguali, ma analoghi e paragonabili. In alcune accezioni è sinonimo di analogia.

 Similitudine – in linguistica, figura retorica simile all'analogia
 Similitudine – in geometria, particolare caso di trasformazione affine
 Similitudine – in algebra lineare, una relazione di equivalenza tra matrici quadrate
 Similitudine – in ingegneria, la teoria che permette di prevedere le prestazioni di macchine simili dal punto di vista statico e/o dinamico, aventi una forma geometrica o una velocità simile

Altri progetti